Il doppio del torneo di tennis Magdeburg Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franz Stauder e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Dick Norman e Djalmar Sistermans 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Merklein /  Paul Rosner (quarti di finale)
 Noam Behr /  Jonathan Erlich (primo turno)

 Denis Golovanov /  Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Marco Chiudinelli /  Tim Crichton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Magdeburg Challenger 2002